Rossino steht für:

 Giuseppe Rossino, ein italienischer Geistlicher und Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Rossino Mantovano, ein italienischer Renaissance-Komponist vom Anfang des 16. Jahrhunderts

Siehe auch:

 Rossi
 Rossini (Begriffsklärung)
 Rossano (Begriffsklärung)